DSP steht für:
 Dark-sky Preserve, Lichtschutzgebiet
 Darlow Smithson Productions, eine Untergruppe der Endemol Media Company
 Darstellendes Spiel, Schulfach in der Art eines Theaterunterrichtes
 Deathlike Silence Productions, norwegisches Plattenlabel
 Defense Support Program, satellitengestützte Erkennung von Raketenstarts der amerikanischen Luftwaffe
 Delivery Service Partner, auch Delivery Service Pack, Software-Version ohne Anspruch auf Support
 Demand Side Platform, kundenseitige Schnittstelle im Werbehandel über Real Time Bidding
 Desktop Service Provider, Dienstleister
 Deutschsanktpeter, deutscher Name des rumänischen Dorfes Sânpetru German
 Deutsche Botschaftsschule Peking (auch DBSP), Privatschule in der Volksrepublik China
 Deutsche Schule Prag
 Deutsche Schule Pretoria
 Deutsche Streicherphilharmonie, deutsches Jugendstreichorchester
 Deutscher Schauspielpreis, Filmpreis
 Deutscher Spiele Preis, Preisverleihung für Brett- und Kartenspiele
 Diarrhetic Shellfish Poisoning, Lebensmittelvergiftung, siehe Algentoxine #Einteilung
 Digitaler Signalprozessor, Prozessor zur Signalverarbeitung
 DISODIUM PHOSPHATE, siehe Dinatriumhydrogenphosphat
 Doppelte Schutzplanke
 Downstream Processing, biotechnologische Verfahrensweise zur Abtrennung von Fermentationsprodukten
 Dry Sterilisation Process, trockenaseptisches Sterilisationsverfahren für Oberflächen von Gegenständen, siehe Sterilisation #Trockenantiseptik

Parteien:
 Demokratik Sol Parti, sozialdemokratisch, demokratisch-sozialistisch orientierte Partei, Türkei (ab 1985)
 Demokratisch-Soziale Partei, rechte Abspaltung der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz (bis 2009)
 Demokratisch-Sozialistische Partei (Japan), ehemalige Abspaltung des rechten Flügels der Sozialistischen Partei Japans (1960–1994)
 Deutsche Seniorenpartei, die Generationenverbindende, ehemalige deutsche Kleinpartei (2003–2007)
 Deutsche Sex-Partei, deutsche Kleinstpartei (1970er)
 Deutsche Sozialdemokratische Partei, pro-deutsche Partei im Saarland (1952–1955)
 Deutsche Sozialdemokratische Partei Polnisch-Oberschlesiens, Partei der deutschen Minderheit in der Zweiten Polnischen Republik (1922–1939)
 Deutsche Soziale Partei, ehemalige deutsche Kleinpartei in Niedersachsen (1950–1952)
 Deutsche Studentenpartei, von Joseph Beuys gegründete Partei (1967–1971)
 Deutschsoziale Partei, ehemalige Partei im Deutschen Kaiserreich (1889–1894 und 1900–1914)
 Deutschsoziale Partei (Weimarer Republik) (auch DsP), völkisch-antisemitische Partei (1921–1929)
 Deutschsozialistische Partei, ehemalige deutsche Partei (1920–1922)
 Deutsch Sozialistische Partei, ehemalige deutsche Kleinpartei, fusionierte 1967 mit der UAP
 Deutsche Sportpartei, deutsche Kleinstpartei (seit 2015)

Abkürzung